— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1679—1869), в провинции Муцу региона Тосандо на острове Хонсю (современная префектура Фукусима).

Краткая история 
Административный центр княжества: , современный город Фукусима, префектура Фукусима.

Доход хана:

 1679 — 1682 годы — 150 000 коку риса
 1686 — 1700 годы — 100 000 коку
 1702 — 1869 годы — 30 000 коку риса

В период Сэнгоку замок Фукусима назывался  и принадлежал роду Датэ.

Княжество Фукусима было образовано в 1679 году. Его первым правителем стал Хонда Тадакуни (1666—1704), бывший владелец Корияма-хана в провинции Ямато. В 1682 году его перевели Химэдзи-хан (провинция Харима).

В 1686 году вторым даймё Фукусима-хана стал Хотта Масанака (1662—1694), ранее правивший в Ямагата-хане (провинция Дэва). В 1694 году ему наследовал приёмный сын Хотта Масатоси (1662—1729), бывший правитель Омия-хана в провинции Муцу. В 1700 году Хотта Масатоси был переведён в Ямагата-хан.

С 1702 по 1871 год княжеством владел род Итакура. В 1702 году в замок Фукусима был переведён из Сакаки-хана (провинция Синано) Итакура Сигэхиро (1669—1721). Его потомки управляли доменом вплоть до Реставрации Мэйдзи. Последний даймё (12-й) Итакура Кацусато (1868—1869) в 1869 году был переведён в новый домен Сигэхара-хан в провинции Микава.

Фукусима-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества 

 Род Хонда, 1679—1682 (фудай-даймё)

 Род Хотта, 1686—1700 (фудай-даймё)

 Род Итакура, 1702—1869 (фудай-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии